22. sezon Ekstraligi czeskiej został rozegrany na przełomie 2014 i 2015 roku. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Obrońcą tytułu była drużyna PSG Zlín, która w finale poprzedniej edycji pokonała Kometę Brno 4:1.

Mistrzem Czech w sezonie 2014/15 po raz pierwszy w historii został HC Verva Litvínov.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 12 września 2014, a zakończył się 25 lutego 2015 roku. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które w rundzie zasadniczej rozegrały po 52 spotkania. Pierwsze miejsce w sezonie regularnym zajął zespół HC Oceláři Trzyniec, który tym samym uzyskał Puchar Prezydenta Czeskiej Federacji Hokeja na Lodzie.

Sześć najlepszych drużyn zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Cztery kolejne zespoły będą rywalizowały o dwa wolne miejsca w fazie play-off, w której walczyć będą o mistrzostwo Czech. Cztery najsłabsze drużyny będą walczyć o utrzymanie w fazie play-out.

 Tabela
 
Legenda:       = Awans do fazy play-off,       = Drużyny rywalizujące o awans do fazy play-off,       =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Faza play-off 
Sześć najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozgrywały między sobą rundę kwalifikacyjną do dwóch zwycięstw o dwa miejsca w play-off. Wygrane z nich zostały przyporządkowane do drużyn z miejsc 1 i 2. Wszystkie mecze rywalizacji ćwierćfinałowych, półfinałowych i finału toczą się do czterech zwycięstw.

 Runda kwalifikacyjna
 HC Škoda Pilzno (7) - BK Mladá Boleslav (10) 1:3 (4:5, 2:1, 4:2, 4:2)
 HC Vítkovice (8) - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (9) 1:3 (8:2, 2:4, 3:6, 0:5)

Faza play-out 
W pierwszej fazie walki o utrzymanie walczyły drużyny z miejsc 11-14 po rundzie zasadniczej. Kluby rozgrały między sobą mecz i rewanż, zaś uzyskane wyniki zostały zaliczone do zdobyczy z rundy zasadniczej. Dwa pierwsze zespoły zapewniły sobie miejsce w ekstralidze, a dwa pozostałe zakwalifikowano do walki o utrzymanie.

 Tabela 

Legenda:       = utrzymanie w extraklasie,       = baraż o utrzymanie

Rywalizacja o miejsca w ekstralidze 
Dwie ostatnie drużyny z fazy play-out uczestniczyły w bezpośredniej walce o dwa miejsca w ekstralidze w przyszłych sezonie. W tej rywalizacji brały udział także dwa najlepsze zespoły 1. ligi w sezonie 2014/2015: Piráti Chomutov i HC Czeskie Budziejowice. Kwalifikacje były rozgrywane systemem mecz i rewanż w dwóch rundach. Łącznie rozegrano 12 kolejek.

 Tabela 

Legenda:       = utrzymanie w extraklasie,       = spadek do 1 ligi

Bibliografia 
 

Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Czechach
2015 w Czechach